В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Albuquerque 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мередіт Макґрат і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Пінат Луї і Венді Вайт 7–6, 6–4.

Сіяні пари 

 Мері Джо Фернандес /  Бетсі Нагелсен (півфінал)
 Катріна Адамс /  Яна Новотна (півфінал)

 Мередіт Макґрат /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Пінат Луї /  Венді Вайт (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Albuquerque